Otero de Bodas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Otero de Bodas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Otero de Bodas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar